8-й чемпионат мира и одновременно 19-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил с 3 по 11 февраля 1934 года в итальянском городе Милан.

Поскольку, как и в предыдущем чемпионате мира, участвовали двенадцать сборных, изначально не планировалось изменение формулы проведения чемпионата. Вновь сборные Канады и США были освобождены от игр первого раунда, остальные десять команд в трех группах, должны были выявить шесть сборных для участия во втором раунде. Однако в третьей группе сложилась ситуация, когда все три команды набрали одинаковое количество очков при одинаковой разнице заброшенных и пропущенных шайб. Организационный комитет решил допустить ко второму раунду все три сборные, уже по ходу чемпионата перестраивая формулу проведения. Вышедшие во второй раунд семь сборных с присоединившимися к ним сборными Канады и США были разбиты на три группы. Победитель каждой группы напрямую попадал в финальный раунд (полуфинал), команды занявшие вторые места должны были разыграть последнюю путевку между собой по круговой системе.

Команды, выбывшие из борьбы после первого раунда, в один круг разыграли между собой 7-12 места.

После прошлогодней победы сборной США канадцы вернули себе звание чемпионов мира. Третье место заняла сборная Германии, выиграв свой второй титул чемпионов Европы по хоккею с шайбой.

Первый раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

все три команды прошли во второй раунд

Второй раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

Квалификационный раунд 

Итоговая таблица

Матчи за 7-12 места 

Итоговая таблица

Финальный раунд

Итоговая таблица чемпионата мира

Сборная Канады («Сескэтун Квекерз») 
Л. Бёрд, Т. Дьюэр, Д. Дьюи, К. Лэйк, Э. Пайпер, Э. Рождерс, Б. Шарф, Р. Силвер, Р. Уоткинс, Э. Уэлш, Х. Уилсон, К. Вудс.

Чемпион мира

Итоговая таблица чемпионата Европы

Чемпион Европы

Источники 
 

Хоккей
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
1934
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Хоккей